Spreng est un nom de famille porté par :
 Liselotte Spreng (1912-1992), femme politique suisse
 Sebastian Spreng (né en 1956), artiste argentin
 Johann Jacob Spreng (1699-1768), théologien protestant suisse

Homonymie de patronyme